Plaats in Indonesië
 Ngadipiro (Nguntoronadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Ngadipiro (Wilangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java